Ahlam est un mot arabe (" حلم ") qui signifie les rêves.

Pseudonyme 

 Ahlam Ali Al Shamsi (1969-), une chanteuse émiratie.

Prénom

Oeuvre 

 Ahlam, roman de  Marc Trévidic (2016).

Homonymie de prénom
Homonymie de pseudonyme